Лоббах:

 Лоббах — коммуна в Германии.
 Лоббах — река в Германии.